Leon Madsen (ur. 5 września 1988 w Vejle) – duński żużlowiec, kapitan Włókniarza Częstochowa. Indywidualny wicemistrz świata 2019 oraz 2022, czterokrotny medalista indywidualnych mistrzostw Europy, w tym złoty (2018). Srebrny medalista drużynowych mistrzostw świata juniorów na żużlu (2009). Z Unią Tarnów drużynowy mistrz Polski 2012.

Kariera sportowa 
W lidze polskiej startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Reprezentował kolejno barwy GTŻ-tu Grudziądz w 2006 r. i WTS-u Wrocław w 2008, 2009 oraz w 2010 r.
W latach 2011-2013 reprezentował Unię Tarnów. W sezonie 2014 startował w Wybrzeżu Gdańsk, aby w 2015 roku powrócić do Unii Tarnów, a następnie reprezentować jej barwy również w 2016 roku. W duńskiej lidze Madsen startuje od 2004 r.
Reprezentował barwy Slangerup, Holstebro Speedway Klub, Brovst Speedway Klub, a od 2011 roku będzie jeździł dla Esbjerg Motorsport. W lidze szwedzkiej jeździł dla Indianerny Kumli oraz Hammarby. W 2011 roku będzie startował w barwach Lejonen Gislaved. Duńczyk jeździł także w lidze angielskiej oraz niemieckiej. W Anglii startował w barwach Poole Pirates, natomiast w Niemczech dla MSC Brokstedt. W 2017 roku reprezentant Włókniarza Częstochowa został Indywidualnym Międzynarodowym Mistrzem Ekstraligi.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu) 
Stan na 1 października 2022.

Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Osiągnięcia 
 drużynowe mistrzostwa świata juniorów na żużlu 2009 - 1. miejsce
 Grand Prix Challenge 2010 - 13. miejsce
 Duńska liga żużlowa 2004 - Slangerup, 2. miejsce
 Duńska liga żużlowa 2005 - Slangerup, 3. miejsce
 Duńska liga żużlowa 2006 - Slangerup, 2. miejsce
 Duńska liga żużlowa 2009 - Brovst Speedway Club, 3. miejsce
 Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Danii 2007 - 4. miejsce
 Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Danii 2009 - 4. miejsce
 Szwedzka liga żużlowa 2005 - Lejonen Gislaved, 2. miejsce
 Szwedzka liga żużlowa 2004 - Lejonen Gislaved, 3. miejsce
 Szwedzka liga żużlowa 2006 - Lejonen Gislaved, 3. miejsce 
 Polska liga żużlowa 2012 - Azoty Tauron Tarnów, 1. miejsce
 Polska liga żużlowa 2013, 2015 - Unia Tarnów, 3. miejsce
 Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2017 - 1. miejsce
 Indywidualne mistrzostwa Europy na żużlu 2018 - 1. miejsce
 Indywidualne mistrzostwa Europy na żużlu 2019 - 3. miejsce

Zobacz też 
 Lista Duńczyków w polskiej lidze żużlowej

Przypisy

Bibliografia 
 SPEEDWAY HISTORY INFO - HISTORIA ŻUŻLA | Leon Madsen
 Leon Madsen | Polish Speedway Database
 Leon Madsen | Speedway riders, history and results

Linki zewnętrzne 
 

Duńscy żużlowcy
Żużlowcy GKM Grudziądz
Żużlowcy Sparty Wrocław
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Żużlowcy Włókniarza Częstochowa
Ludzie urodzeni w Vejle
Urodzeni w 1988